Reitman:
 Ivan Reitman
 Jason Reitman